In Moldavië:
 Ungheni (Moldavië)
 Ungheni (arrondissement) (arrondissement in Moldavië)
 In Roemenië de gemeenten:
 Ungheni (Argeș)
 Ungheni (Iași)
 Ungheni (Mureș)